Thomastown kan syfta på följande platser:

Australien 

 Thomastown (del av en befolkad plats), Victoria, Whittlesea,

Irland 

 Thomastown (ort), Leinster, Kilkenny, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar